Гран-прі Канади 2018 (офіційно  Formula 1 Grand Prix Heineken du Canada 2018) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 10 червня  на Автодромі імені Жиля Вільнева в Монреалі, Канада. Це сьомий етап чемпіонату світу, п'ятдесят п'яте Гран-прі Канади в історії та сорок дев'яті перегони в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Класифікація

Примітки 
  – П'єр Гаслі отримав штраф в 10 позицій за заміну компонентів двигуна.
  – Ромен Грожан не зміг показати час в межах 107% від кращого часу в Q1. Проте стюарди дозволили йому взяти участь у перегонах.

Перегони

Примітки

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Канади
Звіти про Гран-прі сезону 2018 Формули-1
Червень 2018
2018 у канадському спорті